Ernst Aster ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Aster (Philosoph) (1880–1948), deutscher Philosoph und Historiker
 Ernst Ludwig von Aster (General) (1778–1855), preußischer General
 Ernst-Ludwig von Aster (Maler) (1902–1986), deutscher Maler